Фрунзовка — название населённых пунктов:

Приднестровье 
 Фрунзовка — село в Каменском районе.

Украина 
 Фрунзовка — до 2016 г. название села Капустяны в Решетиловском районе Полтавской области.
 Фрунзовка — до 2016 г. название посёлка Захарьевка в Захарьевском районе Одесской области.
 Фрунзовка — до 2016 г. название села Троицкое в Глобинском районе Полтавской области.
 Фрунзовка — до 2016 г. название села Гаевое в Броварском районе Киевской области.

См. также 
 Фрунзе (значения)